Куп европских изазивача у рагбију 2005/06. (службени назив: 2005–06 European Challenge Cup) је било 10. издање овог другог по квалитету, европског клупског рагби такмичења.

Учествовало је укупно 20 рагби клубова из Европе, који су били подељени у 5 група. На крају је Глостер освојио трофеј, тако што је у финалу у Енглеској био бољи од Лондон ајриша.

Учесници 
 Бордерс 
 Букурешт оакс 
 Овермах Парма 
 Катанија 
 Лаквила 
 Виадана 
 Конот рагби 
 Ажен (рагби јунион) 
 По (рагби јунион) 
 Бајон 
 Нарбон 
 Рагби клуб Тулон 
 Брив (рагби јунион) 
 Монпеље (рагби јунион) 
 Вустер вориорс 
 Њукасл Фалконс 
 Глостер (рагби јунион) 
 Лондон Ајриш 
 Бристол РФК 
 Нортхемптон Сеинтс

Групна фаза 

20 екипа подељено је у 5 група и играло се двокружно. 4 бода се добијало за победу и 2 бода за нерешено, а у завршницу такмичења пролазиле су само првопласиране екипе. Њима су се придружиле и 3 екипе из Купа шампиона. Један бонус бод се добијао за 4 или више постигнутих есеја на једној утакмици и један бонус бод за пораз мањи од 8 поена разлике.

Групна фаза се играла од 22. октобра 2005, до 21. маја 2006.

После шест кола у нокаут фазу челинџ купа отишли су Нортхемптон, Лондон ајриш, Глостер, Њукасл и Вустер као првопласирани клубови и Конот, Брив и Бајон као другопласирани клубови.

Група 1 

Нортхемптон - Виадана 47-25

Нарбон - Бристол 20-13

Виадана - Нарбон 14-20

Бристол - Норхтемптон 36-28

Виадана - Бристол 23-39

Нортхемптон - Нарбон 32-20

Нарбон - Нортхемптон 7-22

Бристол - Виадана 89-5

Нортхемптон - Бристол 45-8

Нарбон - Виадана 29-14

Виадана - Нортхемптон 0-20

Бристол - Нарбон 18-29

Група 2 

Овермах Парма - Ажен 23-50

По - Лондон ајриш 13-20

Ажен - По 23-6

Лондон ајриш - Овермах Парма 64-0

По - Овермах Парма 29-3

Лондон ајриш - Ажен 29-21

Овермах Парма - По 20-11

Ажен - Лондон ајриш 24-32

Овермах Парма - Лондон ајриш 11-19

По - Ажен 36-12

Лондон ајриш - По 75-12

Ажен - Овермах Парма 33-17

Група 3 

 
Букурешт - Тулон 16-20

Бајон - Глостер 10-26

Глостер - Букурешт 106-3

Тулон - Бајон 19-28

Букурешт - Бајон 10-38

Тулон - Глостер 3-74

Бајон - Букурешт 45-6

Глостер - Тулон 66-5

Бајон - Тулон 62-0

Букурешт - Глостер 13-27

Глостер - Бајон 32-19

Тулон - Букурешт 17-23

Група 4 

Њукасл - Брив 51-19

Лаквила - Бордерс 25-32

Брив - Лаквила 64-22

Бордерс - Њукасл 11-26

Лаквила - Њукасл 0-86

Бордерс - Брив 25-22

Брив - Бордерс 34-28

Њукасл - Лаквила 90-14

Лаквила - Брив 19-47

Њукасл - Бордерс 47-20

Бордерс - Лаквила 39-23

Брив - Њукасл 17-24

Група 5 

Вустер - Монпеље 36-18

Конот - Катанија 62-17

Монпеље - Конот 13-19

Катанија - Вустер 14-19

Монпеље - Катанија 74-12

Вустер - Конот 30-20

Конот - Вустер 22-21

Катанија - Монпеље 37-34

Конот - Монпеље 43-10

Вустер - Катанија 44-8

Катанија - Конот 28-24

Монпеље - Вустер 21-31

Завршница такмичења 

У нокаут фази Челинџ купа нашли су се пет енглеских клубова, два француска, и један ирски. Глостер је на путу до финала елимисао Брив и Вустер, а Лондон ајриш је надиграо Бајон и Њукасл.
Финале је одиграно у престоници Уједињеног Краљевства, а Глостер је после велике борбе савладао Вустер и тако освојио Челинџ куп.

Финале

Статистика 

Највише поена

 Шејн Дрем 101, Вустер

Највише есеја

 Џејмс Симпсон-Денијел 9, Глостер

Референце 

Сезоне купа европских изазивача у рагбију
Рагби у 2005.
Рагби у 2006.